Fight for Right è una canzone scritta nel 1916 dal compositore inglese Edward Elgar, su un testo tratto da The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs (La caduta dei Nibelunghi) di William Morris.

Storia
Il lavoro fu pubblicato da Elkin nel 1916 e dedicato ai Members of the Fight for Right Movement (Membri del Movimento della lotta per il bene).

Ci sono nove battute introduttive di musica, seguite dalle prime quattro righe della poesia cantata Quasi recit. ad lib. Le due righe successive sono accompagnate a tempo, quindi ripetute come un coro.

Versi
FIGHT FOR RIGHT
 
Quasi recit. ad lib.
When thou hearest the fool rejoicing, and he saith, 'It is over and past, 
And the wrong was better than right, and hate turns into love at the last, 
And we strove for nothing at all, and the Gods are fallen asleep; 
For so good is the world a-growing that the evil good shall reap:'
 
a tempo
Then loosen thy sword in the scabbard and settle the helm on thine head, 
For men betrayèd are mighty, and great are the wrongfully dead.

Chorus
Then loosen thy sword in the scabbard and settle the helm on thine head, 
For men betrayèd are mighty, and great are the wrongfully dead.

Incisioni
The Unknown Elgar includes Fight for Right performed by Stephen Holloway (bass), with Barry Collett (piano)

Note

Bibliografia
 Michael Kennedy, Portrait of Elgar (Oxford University Press, 1968)

Collegamenti esterni
 
 

Composizioni di Edward Elgar